Организационная психология или психология менеджмента (за рубежом известна под названиями industrial and organizational psychology, I-O psychology, work psychology, work and organizational psychology, W-O psychology, occupational psychology, personnel psychology, talent assessment) — применение психологических теорий и исследовательских методик к проблемам организации, управления и бизнеса. Затрагивает вопросы подбора персонала, мотивации, обучения и развития сотрудников, организационного поведения и т. д.

Из организационной психологии в конце 1980-х гг. как самостоятельное направление выделился коучинг.

В бывшем СССР организационная психология не представляла собой самостоятельной дисциплины и обычно рассматривалась в рамках инженерной психологии или социальной психологии. Пионерами организационной психологии в СССР были Дж. М.Гвишиани, А. И. Китов, В. И. Терещенко. В России представлен сайт Ассоциации организационной психологии.

Представители 
 Тейлор, Фредерик Уинслоу
 Фидлер, Фред

Ключевые работы по организационной психологии 
 Anderson, N., Ones, D. S., Sinangil, H. K., & Viswesvaran, C. (Eds.). (2002). Handbook of industrial, work and organizational psychology, Volume 1: Personnel psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
 Anderson, N., Ones, D. S., Sinangil, H. K., & Viswesvaran, C. (Eds.). (2002). Handbook of industrial, work and organizational psychology, Volume 2: Organizational psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
 Borman, W. C., Ilgen, D., R., & Klimoski, R., J. (Eds.). (2003). Handbook of Psychology: Vol 12 Industrial and Organizational Psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. Chapter in N. Schmitt and W. C. Borman (Eds.), Personnel Selection. San Francisco: Josey-Bass (pp. 71-98).
 Campbell, J. P., Gasser, M. B., & Oswald, F. L. (1996). The substantive nature of job performance variability. In K. R. Murphy (Ed.), Individual differences and behavior in organizations (pp. 258—299). San Francisco: Jossey-Bass.
 Dunnette, M. D. (Ed.). (1976). Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.
 Dunnette, M. D., & Hough, L. M. (Eds.). (1991). Handbook of Industrial/Organizational Psychology (4 Volumes). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 Greenberg, Jerald . Managing Behavior in Organizations, Prentice Hall, 2005. 
 Guion, R. M. (1998). Assessment, measurement and prediction for personnel decisions. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1990). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. Newbury Park, CA: Sage.
 Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. Newbury Park, CA: Sage.
 Lowman, R. L. (Ed.). (2002). The California School of Organizational Studies handbook of organizational consulting psychology: A comprehensive guide to theory, skills and techniques. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 Muchinsky, P. M. (Ed.). (2002). Psychology Applied to Work. Wadsworth Publishing Company.
 Rogelberg, S., G. (Ed.). (2002). Handbook of research methods in industrial and organizational psychology. Malden, MA: Blackwell.
 Sackett, P. R., & Wilk, S. L. (1994). Within group norming and other forms of score adjustment in pre-employment testing. American Psychologist, 49, 929—954.
 Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262—274.
 Muchinsky, Paul M., (199). Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Third Edition.
 Frederick W. Taylor Father of Scientific Management, Vol. I and II, First edition 1923, reprinted 1969

Основные журналы по организационной психологии 
 Journal of Applied Psychology
 Personnel Psychology
 Academy of Management Journal
 Academy of Management Review
 Journal of Management
 Human Performance
 The Journal of Organizational Behavior
 Organizational Research Methods
 The Journal of Vocational Behavior
 Administrative Science Quarterly
 Journal of Occupational and Organizational Psychology
 European Journal of Work and Organizational Psychology
 Applied Psychology: An International Review
 International Journal of Selection and Assessment
 International Journal of Training and Development
 Work and Stress
 Journal of Occupational Health Psychology
 Journal of Organizational Behavior Management
 International Review of Industrial and Organizational Psychology   (edited annual volume)

Организации 
 Ассоциация организационной психологии (АОП), Россия
 Academy of Management (AOM) , United States
 Association of Business Psychologists , UK
 Canadian Society for Industrial and Organizational Psychology (CSIOP) , Canada
 College of Organisational Psychologists (COP), Australian Psychological Society, Australia
 Division of Occupational Psychology , British Psychological Society, UK
 European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) , Europe
 Institute of Work Psychology, Sheffield, England, UK
 Industrial Psychology Research Centre , Aberdeen, Scotland, UK
 Psychology and College of Business Alumni Club (PAC BAC)
 International Public Management Association for Human Resources Assessment Counsel (IPMAAC) 
 Minnesota Professionals for Psychology Applied to Work (MPPAW) , United States
 Division 1: Work & Organizational Psychology, The International Association of Applied Psychology, International
 NIOSH — Occupational Health Psychology, United States
 Organizational Behavior Management Network (OBM Network) 
 Industrial Division, Psychological Society of South Africa (PsySSA), South Africa
 Society for Human Resource Management (SHRM) , United States
 Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) , United States
 Society for Industrial and Organisational Psychology of South Africa (SIOPSA) , South Africa

См. также 

 Эффект Голема
 Психология
 Эффект Розенталя

Ссылки 
 Industrial & organizational psychology at The Psychology Wiki 
 Research on Organizations: Bibliography Database and Maps
 Professional I/O Psychologist Network (where you can post your own messages and/or read and reply to others' postings; organized by topic; maintains anonymity via use of avatars)
   HR Tests — Employment testing, personnel selection, and assessment